Pleasanton (Califórnia)
 Pleasanton (Iowa)
 Pleasanton (Kansas)
 Pleasanton (Nebraska)
 Pleasanton (Texas)

Desambiguações de topônimos